Guatemalteekse quetzal, de munteenheid van Guatemala
 De Orde van de Quetzal van Guatemala
quetzals, twee geslachten van vogels (Pharomachrus en Euptilotis)
quetzal (vogel) (Pharomachrus mocinno), een soort in dat geslacht
Quantal Quetzal, versie 12.10 van het Ubuntu besturingssysteem